Ferdynand Magellan – portugalski żeglarz i odkrywca
 Magellan – sonda kosmiczna NASA
 Magellan S.A. – firma
 Magellan – amerykańska grupa muzyczna

w astronomii 
 (4055) Magellan – planetoida
 Magellan – krater na powierzchni Księżyca
 Magellan (Magelhaens) – krater na powierzchni Marsa

Zobacz też 
 Cieśnina Magellana
 obłoki Magellana
 Mały Obłok Magellana
 Wielki Obłok Magellana
 Obłok Magellana – powieść Stanisława Lema